Пиги́да — украинская фамилия. 

Известные носители фамилии:
 Пигида, Наталья Сергеевна (род. 1981) — украинская спортсменка
 Пигида, Николай Евстафьевич (1919—1943) — Герой Советского Союза

См. также 
 Пигидо